Thamnocephalus är ett släkte av kräftdjur. Thamnocephalus ingår i familjen Thamnocephalidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gälbladfotingar
Thamnocephalus